Heldrungen ist der Name:

 von Heldrungen, Ortsteil der Stadt An der Schmücke in Thüringen
 der Festung Heldrungen in Heldrungen, Thüringen
 das Amt Heldrungen als Verwaltungseinheit mit Sitz in Heldrungen
 eines Adelsgeschlechts, siehe Heldrungen (Adelsgeschlecht)
 des Ordensritters Hartmann von Heldrungen († 1282), 1273–1282 Hochmeister des Deutschen Ordens 
 des Ritters Friedrich V. von Heldrungen († 1413), Anführer der aufständischen Flegler im Fleglerkrieg 1412